Кубок Венесуели з футболу 2019 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру у Венесуелі. Титул вперше здобула Самора.

Календар

Другий раунд 
Клуб Сулія пройшов до наступного раунду як минулорічний володар титулу.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/18 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/17 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/19 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/19 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/18 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/19 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/17 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/18 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/17 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/31 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/30 жовтня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 листопада 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 листопада 2019

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 листопада 2019

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Венесуели на soccerway 

2019
Венесуела
2019 у Венесуелі